Марк Андре́евич Тю́рин (18 марта 1927, с. Тундутово, Калмыцкая автономная область, РСФСР — 30 июля 2015, Астрахань, Российская Федерация) — советский партийный и государственный деятель, председатель Астраханского облисполкома (1974—1987).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны (служил в 150-м батальоне аэродромного обслуживания Брянского фронта).

После окончания института работал в сельскохозяйственном производстве. В 1950-е и до 1965 г. - директор Камызякской МТС, совхозов «Раздольный» и «Прикаспийский». В 1965—1969 гг. — первый секретарь Наримановского районного комитета КПСС.

В 1969—1974 гг. — начальник треста «Главастраханрисстрой». Благодаря мелиорации в области стали получать устойчивые, высокие урожаи.

В 1974—1987 гг. — председатель Астраханского облисполкома. В эти годы регион стал крупным центром судостроения и судоремонта, активно развивались станкостроение, легкая, швейная, обувная, химическая промышленность.

Делегат XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР (1975—1987) (сложил полномочия досрочно).

Награды и звания 
Награждён  орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта».

Почётный гражданин Астрахани.

Источники 
https://www.astrobl.ru/news/85808

Примечания 

Председатели Астраханского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Директора совхозов
Почётные граждане Астрахани